Белого́рка () — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 135 человек.

Географическое положение 

Село находится у побережья реки Ингулец.

Ещё село находится в 4,4 км от села Давыдов Брод, в 2,1 км от села Белая Криница, в 4,7 км от села Сухой Ставок.

Село находится в 16 километрах от районного центра пгт Великая Александровка и в 67 километрах от областного центра города Херсон.

История 
В ходе вторжения России на Украину, село было оккупировано ВС РФ, с 22.07.2022 на территории и окрестностях села идут активные бои. На 07.08.2022 село в серой зоне. Также сообщалось что ВСУ село освобождали, но информация так и не подтвердилась.

Населённые пункты Великоалександровского района